GLS-Bank — немецкий банк
GLS (GBAS landing system) — система посадки наземной системы функционального дополнения глобальной навигационной спутниковой системы

 Gesellius-Lindgren-Saarinen — финская архитектурная фирма (1896—1907)
Mercedes-Benz GLS-класс — серия полноразмерных кроссоверов люкс-класса от немецкой компании Mercedes-Benz. До 2015 года именовалась как GL-класс.